Сен-Валье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Броссак. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16357.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к юго-западу от Парижа, в 150 км южнее Пуатье, в 45 км к юго-западу от Ангулема.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 81 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 54 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 64,8 %). Из 54 активных работали 48 человек (27 мужчин и 21 женщина), безработных было 6 (3 мужчины и 3 женщины). Среди 27 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 

Коммуны департамента Шаранта